Марк Кокцей Нерва () — преномен, номен і когномен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Кокцеїв, його гілки Нерва:
 Марк Кокцей Нерва — політичний діяч і відомий правник часів правління імператора Тиберія.
 Марк Кокцей Нерва — консул 36 року до н. е.
 Марк Кокцей Нерва — консул-суфект 40 року.
 Марк Кокцей Нерва — римський імператор, засновник династії Антонінів, більш відомий під ім'ям Нерва.

Див. також 
 Кокцеї
 Нерва